Circul de Stat se poate referi la:
Circul de Stat din București
Circul de Stat din Chișinău